Ла́хденпо́хья () — бывшая финская грузо-пассажирская железнодорожная станция. Территориально находится в городе Лахденпохья Лахденпохского района Карелии, на берегу Ладожского озера.

История 
В 1911 году решено было построить четырёхкилометровую ветку к заливу Сиеклахти и одноимённому населённому пункту (после 1924 года — Лахденпохья). Цель — транспортировка грузов от и до порта в Сиеклахти. Путевое развитие станции насчитывало порядка десяти тупиковых путей. Ряд путей проходил по территории грузовых складов, уничтоженных во время войны.

По ветке также осуществлялось и пассажирское сообщение. Было прекращено 22 мая 1937 года. 

После Великой Отечественной войны и передачи территории СССР станцию постепенно закрыли. Здание вокзала передали под жилое помещение. Подъездные пути стали использоваться Лахденпохским фанерным комбинатом «Бумэкс». С его ликвидацией 2 ноября 2017 года подъездные пути пришли в запустение и не используются.

В 1990-е годы при участии финских специалистов было реконструировано здание железнодорожного вокзала.

На 2019 год здание бывшего вокзала станции Лахденпохья занимает гостиница «Карлен».

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Паспорт станции Лахденпохья на railwayz.info.
 Станция Лахденпохья на финских довоенных топографических картах 1939, 1940 и 1942 гг..
 Станция Лахденпохья на карте РККА 1940 года.

Станции Октябрьской железной дороги
Закрытые и разобранные станции
Лахденпохья
Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии